Spaans voetbalelftal (mannen)
 Spaans voetbalelftal (vrouwen)
 Spaans voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Spaans voetbalelftal onder 20 (mannen)
 Spaans voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Spaans voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
 Spaans olympisch voetbalelftal (mannen)